Raúl de Tomás, futbolista professional espanyol
 Teatre Real Danès (del seu nom en anglès Royal Danish Theatre), teatre nacional de Dinamarca
 Rabobank Development Team, equip ciclista històric de categoria continental dels Països Baixos
 Rural Development Trust, organització no governamental fundada per Vicenç Ferrer a l'Índia
 RDT (revista) (de l'acrònim Roda De Ter), revista local editada a Roda de Ter (Osona)
 Prova de diagnòstic ràpid (del seu nom en anglès Rapid Diagnostic Test), prova de diagnosi mèdica orientada al cribratge
 Recerca i desenvolupament tecnològic, recerca destinada a la millora de la producció
 Real Data Transport, protocol de transport desenvolupat per RealNetworks